Djomkina () ist der Familienname folgender Personen.

 Lidija Iwanowna Djomkina (1900–1994), russische Physikochemikerin
 Natalja Nikolajewna Djomkina (* 1987), russische Parapsychologin